14-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1997 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный 

Groupe Sportif I

Национальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1997 на Memoire du cyclisme
 Результаты индивидуального, командного, национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI